Вайнз () — английская фамилия. Известные носители:
 Вайнз, Сэм (род. 1999) — американский футболист.
 Вайнз, Эллсуорт (1911—1994) — американский теннисист и игрок в гольф.

См. также 
 Вайн

Примечания